Baltazar – variante del nome proprio di persona Baldassarre
Oswaldo Silva, detto Baltazar o Baltasar – calciatore brasiliano degli anni '40 e '50
Baltazar Maria de Morais Júnior, detto Baltazar – calciatore brasiliano degli anni '80 e '90